

Futebolistas
 Adriano Magrão — futebolista brasileiro
 Alessandro Beti Rosa — futebolista brasileiro
 Gérson Magrão — futebolista brasileiro
 Giuliano Tadeu Aranda — ex-futebolista brasileiro
 Márcio Rodrigues — ex-futebolista brasileiro
 Willian Magrão — futebolista brasileiro

Músicos
 Carlos Magrão — cantor brasileiro
 Osvaldir & Carlos Magrão — dupla brasileira de música regional gaúcha
 Sérgio Magrão — baixista e vocalista brasileiro

Outros
 Roberto Manzoni — diretor de televisão brasileiro

Desambiguações de antropônimos